Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let 1982 se konalo od 21. května do 30. května
ve Finsku. Jednalo se o 34. ročník turnaje v této věkové kategorii, kterého se účastnilo šestnáct týmů. Vítězem se stal výběr Skotska.

Skupinová fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Vyřazovací fáze

Pavouk

O 3. místo

Finále 

Finálová sestava ČSSR:
ČSSR (4-4-2): Krbeček – Hozlár, Vrba, Kubík, Fieber – Sukač, Karoch, Hirko, V. Kula – Miškuf (70. Grussmann), K. Kula (68. Loužecký).

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let
Fotbal v roce 1982
Fotbal v Evropě v roce 1982
Fotbalové události ve Finsku
Sportovní události ve Finsku
Sport ve Finsku v roce 1982
Sport v Evropě v roce 1982